SNOM steht für:

  (engl.), ein optisches Rasternahfeldmikroskop
 die Berliner Firma Snom Technology GmbH für Telekommunikationsprodukte

Abkürzung